Habichtgraben ist ein geographischer Name in der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern:

 Habichtgraben (Eurasburg), Einöde
 Habichtgraben (Loisach), linker Zufluss der Loisach bei Lengenwies